Peter Kessler Eriksson (né le  à Kramfors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior avec Kramfors-Alliansen dans la Division 2 en 1979. Il découvre l'Elitserien en 1984 avec le HV71. Il est choisi au quatrième tour en soixante-quatrième position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1987. Il part en Amérique du Nord lors de la saison 1989-1990. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers et dans la Ligue américaine de hockey avec les Oilers du Cap-Breton. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1998 après une saison avec les Nürnberg Ice Tigers dans la DEL.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980|| Kramfors-Alliansen || Division 2|| 22|| 23|| 19|| 42|| || || || || || 
|-
| 1980-1981|| Kramfors-Alliansen || Division 1|| 25|| 8|| 15|| 23|| 30|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Kramfors-Alliansen || Division 1 || 32|| 26|| 20|| 46|| 24|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| HV 71 || Division 1 || 10|| 5|| 2|| 7|| 2|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| HV 71 || Elitserien|| 30|| 7|| 8|| 15|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1986-1987|| HV 71 || Elitserien || 36|| 14|| 5|| 19|| 16|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| HV 71 || Elitserien|| 37|| 14|| 9|| 23|| 20|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1988-1989|| HV 71 || Elitserien|| 40|| 10|| 27|| 37|| 48|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1989-1990|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 20|| 3|| 3|| 6|| 24|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Oilers du Cap-Breton || LAH|| 21|| 5|| 12|| 17|| 36|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1990-1991|| HV 71 || Elitserien|| 35|| 15|| 7|| 22|| 58|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1991-1992|| HV 71 || Elitserien|| 34|| 10|| 12|| 22|| 28|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1992-1993|| HV 71 || Elitserien|| 40|| 13|| 15|| 28|| 40|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HV 71 || Elitserien|| 38|| 6|| 7|| 13|| 34|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 36|| 16|| 10|| 26|| 34|| 8|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 1995-1996|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 31|| 20|| 10|| 30|| 20|| 9|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 1996-1997|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 29|| 11|| 20|| 31|| 56|| 9|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
| 1997-1998|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 32|| 3|| 4|| 7|| 53|| -|| -|| -|| -|| -

| | 20|| 3|| 3|| 6|| 24|| || || || ||

Au niveau international 

| 1987 || align="left"| Coupe Canada || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Troisième place
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 8|| -3|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en juillet 1965
Naissance à Kramfors
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé de bronze olympique suédois
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du HV 71
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby